Franciaország
Saint-Christol, település Ardèche megyében
Saint-Christol, település Hérault megyében
Saint-Christol, település Vaucluse megyében